El Talar puede referirse a:

 El Talar,  club de fútbol sala de Argentina;
 El Talar, localidad de la provincia de Buenos Aires, Argentina;
 El Talar, localidad de la provincia de Jujuy, Argentina.